Anglické slovo Stardust, , je použito ve spojení více významů:

Kosmonautika 
 Stardust (sonda) – americká kometární sonda pro odběr prachu z kómy komety 81P/Wild-2,
 typ kosmického prachu tvořený částicemi v okolním vesmíru.

Hudba 
 Stardust (hudební skupina) – francouzská hudební skupina,
 Stardust (píseň, Hoagy Carmichael) – píseň Hoagy Carmichaela,
 Stardust (píseň, Delain) – píseň skupiny Delain
 Stardust – píseň Davida Essexe,
 Stardust – píseň Miky z alba The Origin Of Love (2012),
 Stardust (album, Willie Nelson) – hudební album Willie Nelsona,
 Stardust (album, John Coltrane) – hudební album Johna Coltrana z roku 1963,
 Stardust (album, Natalie Coleová) – hudební album Natalie Coleové z roku 1996,
 Stardust (album, Lena) – třetí studiové album Leny Meyer-Landruové z roku 2012,
 Stardust (píseň, Lena Meyer-Landrut) – singl z alba.

Příjmení 
 Alvin Stardust (1942–2014) – anglický popový zpěvák a divadelní herec

Literatura 
 Hvězdný prach, v originále Stardust – fantasy román Neila Gaimana z roku 1998,
 Stardust (časopis) – indický měsíčník o novinkách z Bollywoodu, vychází v angličtině a hindštině.

Film a zábava 
 Hvězdný prach (film, 2007), v angl. originále Stardust – filmová adaptace románu Neila Gaimana,
 Stardust (film, 1998) – americké scifi Michaela Apteda,
 Stardust (film, 1974) – film Michaela Apteda,
 Star Dust (film) – film z roku 1940 režírovaný Walterem Langem,
 Stardust (seriál) – irský televizní seriál z roku 2006,
 Stardust (videohra) – videohra z roku 1993.
 Stardust (krycí jméno) – agentka ČS kontrarozvědky Regina Rázlová v seriálu 30 případů majora Zemana